Junta Revolucionaria de Gobierno puede referirse a:

 la Junta Revolucionaria de Gobierno de Venezuela;
 o  la Junta Revolucionaria de Gobierno de El Salvador.